Pectinidiscus är ett släkte av sjöstjärnor. Pectinidiscus ingår i familjen Goniopectinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Pectinidiscus